In 1955 werd het 41ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 3 juli 1955 tot 3 juni 1956 en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Atlético werd kampioen.

Eerste fase

Eerste toernooi

Play-off

De derde wedstrijd werd onderbroken omdat 21 spelers uitgesloten werden. De uitslag werd door de rechtbank geannuleerd en er kwam een nieuwe wedstrijd, die door de drukke kalender pas in 1956 gespeeld kon worden.

Tweede toernooi

Totaalstand

Tweede fase

Finalegroep

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro